Бернина — многозначный термин.

Известные значения:

 Бернина — гора в Швейцарии.
 Бернина — горный массив в восточной Швейцарии и северной Италии.
 Бернина — округ кантона Граубюнден.
 Бернина — высокогорный перевал в Альпах.
 Бернина — марка швейных машин.

См. также 
 Bernina Express